Гордіє́нко — українське прізвище, утворене від імені Гордій.

Відомі носії 

 Гордієнко Алла Іванівна — генеральний директор Національної бібліотеки України для дітей, відзначена орденом «За заслуги» ІІ ступеня
 Гордієнко Вадим Миколайович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Гордієнко Віталій Олегович (1986—2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гордієнко Дмитро Прокопович (1901—1974) — український письменник.
 Гордієнко Дмитро Сергійович ( 1977) — український історик, науковець Інституту української археографії й джерелознавства ім. М. Грушевського
 Гордієнко Гаврило Максимович (1902—1982) — український учений-ботанік.
 Гордієнко Гаврило Степанович (* 1805 — † 1849) — український правознавець, доктор права.
 Гордієнко Євген Олександрович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гордієнко Кирило Петрович — кандидат медичних наук, лікар Інституту ядерної медицини та променевої діагностики, заслужений лікар України.
 Гордієнко Кость (?-1733) — Кошовий отаман Запорізької Січі.
 Гордієнко Костянтин Олексійович (1899—1993) — український письменник.
 Гордієнко Лілія Андріївна (1926—2011) — українська скульпторка.
 Гордієнко Максим Миколайович — стропальник Корогодського лісництва ДСП «Північна Пуща» (Київська область), кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.
 Гордієнко Микола Григорович (1962) — український державний службовець, Голова Державної фінансової інспекції України.
 Гордієнко Олександр Григорович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гордієнко Олександр Іванович (20 травня 1939 — 5 червня 2020) — один із засновників Української Школи ім. Цьопи Паліїв , служив в КУК, вчитель та вихователь.
 Гордієнко Олександр Сергійович ( 1991) — український спортсмен, дзюдоїст.

 Гордієнко Сергій Володимирович ( 1957) — політик, депутат Верховної Ради.
 Гордієнко Сергій Володимирович (нар. 1971) — український тренер із боксу. Головний тренер національної Збірної команди України з боксу серед жінок 2013—2021.

 Гордієнко Сергій Іванович ( 1958) — український мандрівник.
 Гордієнко Сергій Миколайович (1977—2014) — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гордієнко Тарас Іванович (1972—2022) — український колабораціоніст з Росією, один із ватажків т. з. «Донецької народної республіки».
 Гордієнко Юрій Омелянович ( 1940) — український фахівець у галузі мікроелектроніки, доктор фізико-математичних наук, професор.
 Гордієнко Яків Якович (Яша Гордієнко, 1925—1942) — юний партизан-розвідник в окупованій Одесі.

 Гордієнко Анжела Анатоліївна ( 1975) — українська волейболістка, майстер спорту.
 Гордієнко Валентина Іванівна (1919—1986) — заслужений будівельник УРСР.
 Наталія Гордієнко ( 1987) — молдовська співачка та акторка.
 Гордієнко Юлія Андріївна (? — 2022) — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гордієнко-Андріанова Надія Миколаївна (1921—1998) — українська есперанто письменниця і перекладачка.

Примітки